Вольф Музер (, род. 23 октября 1950, Эслинген-ам-Неккар) — немецкий актёр, наиболее известный по роли Марчелло Армонти в мыльной опере NBC «Санта-Барбара», которую он сыграл в 1985 году.

С тех пор он несколько раз появлялся в качестве приглашённого актёра в популярных сериалах, среди которых «Расследование Джордан», «Юристы Бостона», «Детектив Раш», «Мыслить как преступник», «Во все тяжкие» и «Шпионка».

Музер сыграл Ганса Ван Эйгена в игре альтернативной реальности для телесериала «Остаться в живых» и появился в роли Адольфа Гитлера в сериале Amazon «Человек в высоком замке».

Избранная фильмография 
 1981: Баллада о разбойнике Барбарозе (Барбароза)
 1981: Супруги Харт (Hart to Hart ; эпизод: Hoppe, hoppe Reiter)
 1985: Каскадёры (S5 E3)
 1985: Санта-Барбара (сериал)
 1995: Инопланетное оружие I (Последнее равноденствие)
 1996: Твигги, Любовь на диете (фильм)
 1998: Последняя битва Райли (One Man’s Hero)
 2002: Шпионка (Псевдоним, сериал, 5 серий)
 2007: Мыслить как преступник (сериал, 2 серии)
 2008: Ю-900
 2015—2016: Человек в высоком замке (сериал, 4 серии)
 2016: Гримм (сериал)
 2017: Адам портит всё (сериал, четыре серии)

Видеоигры 
Вульф Музер также известен по роли доктора Клингманна в FMV-игре «Gabriel Knight 2: The Beast Within».

Примечания 

Киноактёры Германии